В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Каріна Габшудова здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Талаю 2-6, 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (півфінал)
  Сільвія Плішке (1-ше коло)

 Анке Губер (чвертьфінал)
 Магі Серна (2-ге коло)
 Сара Пітковскі (1-ше коло)
 Анна Смашнова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open